François Louis Joseph de Wargny (1711-1801), meier en baljuw van Halle (Vlaams-Brabant)
François Louis Joseph de Wargny (1750-1816), voorlopig intendant van het departement Twee Neten (Voorlopige regering van België (1814-1815)) en lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (1815-1816)